Слаутино — название нескольких населённых пунктов:
 Слаутино — деревня в Мещовском районе Калужской области.
 Слаутино — деревня в Пеновском районе Тверской области.